Drewke ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Drewke (1895–1960), deutscher Politiker (SPD)
 Renate Drewke (* 1952), deutsche Politikerin (SPD)